Osório (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
 Osório (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
 Diego Osorio (1971), Colombiaans voetballer